El término Please Don't Go —en español: ‘Por favor, no te vayas’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Please Don't Go», canción de KC and the Sunshine Band (1979), también versionado por varios artistas;
 «Please Don't Go», canción de Boyz II Men (1992);
 «Please Don't Go», canción de Tank (2007);
 «Please Don't Go», canción de Basshunter (2008)
 «Please Don't Go», canción de Mike Posner (2010);